Hupikék törpikék, Peyo képregénye
 Hupikék törpikék (1965), animációs film
 Hupikék törpikék (1976), Peyo animációs filme
 Hupikék törpikék (1981-1989), televíziós rajzfilmsorozat
 Hupikék törpikék, (1984),  William Hanna, Joseph Barbera, Ray Patterson és Gerard Baldwin filmje
 Hupikék törpikék és Törpicur (1984),  William Hanna, Joseph Barbera, Ray Patterson és Gerard Baldwin filmje
 Hupikék törpikék (2011), Raja Gossnell rövidfilmje
 Hupikék törpikék – Karácsonyi ének (2011), Troy Quane filmje
 Hupikék törpikék 2. (2013), Raja Gossnell filmje
 Hupikék törpikék – A Törpösvölgy legendája (2013), Stephan Franck rövidfilmje
 Hupikék törpikék (2021–), televíziós számítógépes animációs sorozat
 Hupikék törpikék, Az Első Emelet együttes albuma